Paul Bassenge ist der Name folgender Personen:

* Paul Bassenge (Juwelier), französischer Juwelier, bekannt durch die Halsbandaffäre 
 Paul Bassenge (Politiker) (1828–1898), deutscher Jurist, Unternehmer und Politiker (NLP)